Tannsee ist ein deutscher Ortsname:
 Tannsee, Kreis Marienburg, Westpreußen, seit 1945: Świerki (Nowy Staw), Dorf im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Tannsee, bis 1935: Kasenowsken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Jelowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland